

Carriera

Palmarès

Club 
 
Bayern Monaco: 2014-2015, 2015-2016

 
LSK Kvinner: 2012

 
Honka: 2006, 2007, 2008

 
Honka: 2007, 2008

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
  Federazione calcistica della Finlandia.

Calciatrici della Nazionale finlandese